Naoko Sakamoto peut désigner :
 Naoko Sakamoto (née en 1980), athlète japonaise ;
 Naoko Sakamoto (née en 1985), joueuse de softball japonaise.